Макси́м Ю́рьевич Соколо́в:
 Соколов, Максим Юрьевич (род. 1959) — российский журналист и телеведущий, обозреватель.
 Соколов, Максим Юрьевич (род. 1968) — российский государственный деятель, министр транспорта России (2012—2018), вице-губернатор Санкт-Петербурга с 2019 года.